Ленко́в — фамилия; имеет женскую форму Ленкова.
 Ленков, Дмитрий Николаевич (род. 1940) — российский политический деятель, советский биолог.
 Ленков, Питер (род. 1964) — канадский теле- и кино- продюсер и сценарист. См. также 
 Ленково — село в Болгарии.
 Леньков